Первоцвіт, куряча сліпота, примула (Primula) — рід рослин родини первоцвітових (Primulaceae). Представники роду — багаторічні і однорічні трави. Квітки з п'ятьма пелюстками, правильної форми, бувають різних кольорів: білі, жовті, рожеві, бузкові. Листя утворюють прикореневу розетку.
Назва латинською мовою — primus (перший). У зв'язку з тим, що починає своє цвітіння відразу після того, як розтанув сніг, коли тільки проростає перша трава.
Налічується близько 500 сортів примул, одно- та дворічних. Висота цієї рослини від кількох сантиметрів, до кількох дециметрів.

Первоцвіти зростають у помірному й субтропічному кліматі, а також у горах тропіків; вони присутні в Євразії, Північній і Південній Америках на півночі й сході Африки.

В Україні зростають: первоцвіт високий (Primula elatior), первоцвіт борошнистий (Primula farinosa), первоцвіт довгоцвітий (Primula halleri), первоцвіт дрібний (Primula minima), первоцвіт весняний (Primula veris), первоцвіт безстеблий (Primula vulgaris).

Види 
Описані види:

 Primula alcalina
 Primula algida
 Primula aliciae
 Primula allionii
 Primula alpicola
 Primula amethystina
 Primula angustifolia
 Primula anisodora
 Primula anvilensis
 Primula appenina
 Primula arunachalensis
 Primula atrodentata
 Primula aurantiaca
 Primula aureata
 Primula auricula
 Primula auriculata
 Primula bathangensis
 Primula beesiana
 Primula bella
 Primula bellidifolia
 Primula bergenioides
 Primula blattariformis
 Primula boothii
 Primula borealis
 Primula bracteosa
 Primula bulleyana
 Primula calderiana
 Primula calliantha
 Primula calyptrata
 Primula capillaris
 Primula capitata
 Primula capitata ssp. mooreana
 Primula capitellata
 Primula carniolica
 Primula caveana
 Primula cawdoriana
 Primula cernua
 Primula chionantha
 Primula chungensis
 Primula clarkei
 Primula clusiana
 Primula clutterbuckii
 Primula cockburniana
 Primula concholoba
 Primula concinna
 Primula conspersa
 Primula cortusoides
 Primula cuneifolia
 Primula cusickiana
 Primula daonensis
 Primula darialica
 Primula davidii
 Primula deflexa
 Primula denticulata
 Primula deorum
 Primula dryadifolia
 Primula edgeworthii
 Primula egaliksensis
 Primula elatior
 Primula elizabethiae
 Primula elongata
 Primula erythrocarpa
 Primula farinosa
 Primula farreriana
 Primula fedschenkoi
 Primula fenghwaiana
 Primula filchnerae
 Primula firmipes
 Primula fistulosa
 Primula flaccida
 Primula floribunda
 Primula florindae
 Primula forrestii
 Primula frondosa
 Primula gambeliana
 Primula gemmifera
 Primula geraniifolia
 Primula giraldiana
 Primula glabra
 Primula glaucescens
 Primula glomerata
 Primula gracilenta
 Primula gracillipes
 Primula griffithii
 Primula halleri
 Primula heucherifolia
 Primula hirsuta
 Primula hookeri
 Primula incana
 Primula interjacens
 Primula involucrata
 Primula ioessa
 Primula irregularis
 Primula japonica
 Primula jesoana
 Primula juliae
 Primula kingii
 Primula kisoana
 Primula kitaibeliana
 Primula klattii
 Primula laurentiana
 Primula lihengiana
 Primula longiscapa
 Primula lutea
 Primula luteola
 Primula macrophylla
 Primula magellanica
 Primula malacoides
 Primula malvacea
 Primula marginata
 Primula megaseifolia
 Primula melanantha
 Primula melanops
 Primula minima
 Primula minor
 Primula mistassinica
 Primula modesta
 Primula mollis
 Primula moupinensis
 Primula muscarioides
 Primula nipponica
 Primula nivalis
 Primula obconica
 Primula orbicularis
 Primula palinuri
 Primula parryi
 Primula pedemontana
 Primula petelotii
 Primula petiolaris
 Primula pinnatifida
 Primula poissonii
 Primula polyneura
 Primula prenantha
 Primula prolifera
 Primula pulchella
 Primula pulverulenta
 Primula pumila
 Primula reidii
 Primula reinii
 Primula renifolia
 Primula reptans
 Primula reticulata
 Primula rockii
 Primula rosea
 Primula rotundifolia
 Primula rusbyi
 Primula sapphirina
 Primula saxatilis
 Primula scandinavica
 Primula scapigera
 Primula scotica
 Primula secundiflora
 Primula septemloba
 Primula serratifolia
 Primula sieboldii
 Primula sikkimensis
 Primula sinensis (syn. P. praenitens)
 Primula sinolisteri
 Primula sinomollis
 Primula soldanelloides
 Primula sonchifolia
 Primula souliei
 Primula spectabilis
 Primula specuicola
 Primula stricta
 Primula suffrutescens
 Primula szechuanica
 Primula takedana
 Primula tanneri
 Primula tardiflora
 Primula tenuituba
 Primula tibetica
 Primula tschuktschorum
 Primula tyrolensis
 Primula valentiniana
 Primula veris — Первоцвіт весняний
 Primula verticillata
 Primula vialii
 Primula villosa
 Primula vulgaris
 Primula waltonii
 Primula watsonii
 Primula warshenewskiana
 Primula whitei
 Primula wilsonii
 Primula wollastonii
 Primula wulfeniana
 Primula yunnanensis
 Primula yuparensis''

Див. також 
На честь роду названо астероїд 970 Примула, відкритий 29 листопада 1921 року.

Примітки

Посилання  
 
 
 ПЕРВОЦВІТ // Фармацевтична енциклопедія

Первоцвітові
Садові рослини
Лікарські рослини
Роди квіткових